Пераледа-дель-Саусехо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 163,7 км². Население — 606 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 177 км.

История 
Город основан в 1472 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Бадахоса
Населённые пункты Бадахоса